Михаил Болотин:
 Болотин, Майкл (более известен как Майкл Болтон; род. 1953) — американский певец.
 Болотин, Михаил Григорьевич (род. 1961) — президент и генеральный директор концерна «Тракторные заводы».